Iraella är ett släkte av steklar som beskrevs av Nieves-aldrey 1994. Iraella ingår i familjen gallsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallsteklar
Iraella